Geheugenverlies
 Amnésie, een muziekalbum van de Franse band Lazuli